Le Grand Retour, une chanson d'Alain Chamfort parue sur l'album Le Plaisir, en 2003. 
 Le Grand Retour, titre français du film Miracle of the White Stallions de Walt Disney Productions sorti en 1963.
 Le Grand Retour,  de la bande dessinée Le Scrameustache paru en 1987.